

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile Lavirotte, (1870-1944), fondateur des automobiles Audibert & Lavirotte ;
 Jules Lavirotte, (1864-1929), architecte français représentatif de l'Art nouveau.

Automobile
 Audibert et Lavirotte était un constructeur automobile lyonnais de 1894 à 1901.

Édifice
 L'immeuble Lavirotte, immeuble d'habitation situé à Paris, en France.

Homonymie de patronyme